Seznam měst v Gruzii zahrnuje 40 největších měst. Zahrnuje i města nacházející se v obou separatistických republikách Abcházie a Jižní Osetie.

Reference

Externí odkazy 
 

Města v Gruzii
Gruzie
 
Gruzii